В группе 7 зоны УЕФА отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года участвовали шесть сборных: Франция, Румыния, Сербия, Литва, Австрия и Фарерские острова.

Победу в группе одержала сборная Сербии, опередив на одно очко сборную Франции, которая финишировала второй и отправилась в стыковые матчи.

Итоговая таблица

Расписание 
Расписание матчей утверждено 14 января 2008 в Вене (Австрия), однако, матчи августа 2009 года были перенесены с 19 на 12-е число решением исполкома ФИФА от 27 мая 2008.

Обзор матчей

Бомбардиры 
Всего был забит 81 гол в 30 играх (в среднем 2,7 гола за игру).

Посещаемость

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2010
2008 год в футболе
2009 год в футболе